Orientierung steht für:
 Orientierung (mental), eine kognitive Fähigkeit, die die Orientierung eines Subjekts in Zeit, Raum und bezüglich der eigenen Person umfasst
 Räumliche Orientierung, die Fähigkeit, sich im Nahraum (Raum-Lage-Orientierung) und weiträumig zu orientieren
 Sexuelle Orientierung, geschlechtsspezifische Vorliebe in der Zoologie und Psychologie
 Orientierung (Architektur), die Ausrichtung eines Gebäudes nach Himmelsrichtung und Umgebung
 Orientierung (Geodäsie), die genaue Ausrichtung eines Vermessungsnetzes nach Norden oder Süden
 Relative und absolute Orientierung von Messbildern
 Orientierung (Karte), die vor der Benutzung von Landkarten oder Plänen erforderliche Ausrichtung nach Norden oder nach einer anderen Bezugsrichtung (z. B. Einnorden und Ostung)
 Orientierung (Mathematik), Formalisierung der Begriffe rechts und links und des Konzeptes von Richtung
 Orientierung (Orient), Ausrichtung nach dem Orient
 Kristallorientierung, die Ausrichtung eines Kristalls bezüglich seiner inneren Struktur
 Kornorientierung, die Ausrichtung einzelner Kristallite eines Kristalls
 politische Orientierung, siehe Politisches Spektrum
 Blattlinie (inhaltliche Orientierung einer Zeitung), Corporate Identity
 Orientierungslauf, ein Outdoor-Wettbewerb

namentlich:
 Orientierung (Fernsehsendung), ein Religionmagazin des ORF
 Orientierung (Zeitschrift) der Schweizer Jesuiten
 Orientierung (Deutsche Zeitschrift) das Verbandsorgan des Bundesverband evangelische Behindertenhilfe (BeB)

Siehe auch:
 Gleichgewichtssinn
 Richtungsmessung
 Veränderung
 Achse, Begriffsklärung